Vejlby (parochie, Aarhus), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Aarhus
 Vejlby (parochie, Fredericia), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Fredericia
 Vejlby (parochie, Middelfart), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Middelfart
 Vejlby (parochie, Norddjurs, Grenaa), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Norddjurs
 Vejlby (parochie, Norddjurs, Rougsø), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Norddjurs
 Vejlby (plaats), een plaats in de Deense regio Midden-Jutland, gemeente Aarhus.